Niemcy:
 Allendorf – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Allendorf – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saalfeld-Rudolstadt
 Allendorf (Eder) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Waldeck-Frankenberg
 Allendorf (Lumda) – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Gießen

Osoby:
 Adam Allendorf – niemiecki malarz
 Michael Allendorf – niemiecki piłkarz ręczny

Zobacz też:
 Bad Sooden-Allendorf
 Stadtallendorf